Диплом о специальном высшем образовании () — диплом в системе высшего образования Франции, который подтверждает прохождение специализированного курса обучения сроком в один год, следующего за maîtrise (предполагающей 4 года обучения после школы), вслед за которым у выпускника начинается профессиональная карьера.

В ходе реформы дипломов во Франции в рамках Болонского процесса, DESS постепенно заменяется степенью мастера (магистра) профессии.

Образование во Франции